The Field of Honor – cortometraggio del 1911 prodotto dall'American Film Manufacturing Company
The Field of Honor – film del 1917 diretto da Allen J. Holubar (Allen Holubar)